Abas (griechisch Ἄβας) steht für:

Gestalten und geographische Objekte der griechischen Mythologie:
 Abas (Argos), König von Argos, Sohn des Lynkeus und der Hypermestra
 Abas (Sohn des Poseidon) und der Arethusa
 Abas (Sohn des Melampus), Sohn des Melampus
 Abas (Sohn des Ixion), Kentaur
 Abas (Freund des Perseus), Begleiter des Perseus
 Abas (Gefährte des Diomedes), wurde von Aphrodite in einen Schwan verwandelt
 Abas (Sohn des Eurydamas), Troer, von Diomedes getötet
 Abas (Troja), Begleiter des Aeneas
 Abas (Etrusker), Etrusker aus Populonia und Freund des Aeneas
 Abas, Sohn der Metaneira, siehe Askalabos
 Abas (Trojanischer Kämpfer), kämpfte für Troja, von Sthenelos getötet
 Abas (Berg), sagenhafter Berg in Erytheia

Personen:
 Abas (Mediziner), griechischer Mediziner 
 Abas (Sophist), griechischer Sophist
 Abas (Schriftsteller), Historiker und Schriftsteller

Familienname:.
 Elisha Abas (* 1971), israelischer Pianist
 Nathan Abas (1896–1980), niederländisch-US-amerikanischer Violinist und Musikpädagoge
 Philip Abas (1886–1945), US-amerikanischer Cellist, Gambist und Musikpädagoge
 Salleh Abas (* 1929), malaysischer Richter
 Salomon Abas (1900–1943), niederländisch-jüdischer Violinist, Dirigent und Komponist
 Stephen Abas (* 1978), US-amerikanischer Ringer
 Semuel Abas (nach 1634–1691), deutscher Rabbiner, Lehrer und Übersetzer

Orte:
 Abas (Äthiopien) in Äthiopien
 Abas (Gabun) in Gabun
 Abas (Sorsogon) auf den Philippinen
 Abas (Türkei) in der Türkei
 Abas Chacra in Peru
 Abas Kheyl in Afghanistan

Flüsse:
 Abas (Fluss) auf den Philippinen
 Abas (Albania), in der Antike Fluss in Albania

Sonstiges:
 Abas (Einheit), persisches Perlenmaß
 abas ERP, ERP-Software, siehe Abas Business Suite

ABAS steht als Abkürzung für:
 Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Deutschland
 Automatisches Briefannahmesystem

Siehe auch:
 Abbas
 Abaz

ABAS